Wohlmuthausen (Rhönblick), een plaats in de Duitse gemeente Rhönblick, deelstaat Thüringen
 Wohlmuthausen (Württemberg), een plaats in de Duitse gemeente Forchtenberg, deelstaat Baden-Württemberg